Itoki peut désigner :
Itoki, un village du Cameroun dans la commune de Konye
Itoki, un village du Cameroun dans la commune de Mundemba.

Homonymie de localités